

Населені пункти та їхні частини
 Рашкув — місто в Островському повіті Великопольського воєводства
 Рашкув — гміна в Островському повіті Великопольського воєводства
 Рашкув — село в гміні Радкув Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рашкув — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рашкув — частина села Соснувка в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства

Див. також 
 Рашків

Примітки